Ezechiël kan verwijzen naar:

Ezechiël (boek) - boek uit de Tenach en Bijbel
Ezechiël (profeet) - een profeet